Lauser steht für

 ein süddeutsches Synonym für Lausbube
 Villa Lauser in Regensburg

Lauser ist der Familienname folgender Personen:

 Viktor Lauser († 1535), Benediktiner und Abt der Abtei Niederaltaich
 Wilhelm Lauser (1836–1902), deutscher Publizist

Siehe auch:
 Lausers